Der Dreiband Grand Prix 1990/3 war das 23. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis zum 7. Oktober 1990 in Oosterhout statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "DUTCH OPEN 1990" ausgetragen.

Geschichte 
Der 25-jährige Niederländer Dick Jaspers gewann sein erstes internationales Turnier. Gegen den Überraschungsfinalisten Paul Stroobants schaffte er einen 3:1 Satzsieg. Chancenlos war der Berliner Dieter Müller im Kampf um Platz Drei. Torbjörn Blomdahl gewann sicher in 3:0 Sätzen.

Turniermodus 
In Oosterhout wurden vier Vorrunden-Gruppen gebildet. In jeder Gruppe waren 16 Teilnehmer. Nur der Sieger qualifizierte sich für das Hauptturnier. Gespielt wurde in den Gruppen im KO-System auf zwei Gewinnsätze. Die vier Sieger trafen auf 12 gesetzte Spieler im Achtelfinale auf drei Gewinnsätze.

Vorrunde

Gruppe A 

Sieger (4 Partien) :  Kurt Ceulemans (1,187 GD)

Zweiter (4 Partien):  Egidio Vierat (1,148 GD)

Halbfinale (3 Partien):  Antonio Oddo (0,936 GD);  Ad Koorevar (0,910 GD)

Viertelfinale (2 Partien):  Wim van Cromvoirt (1,027 GD);  Louis Havermans (0,939 GD);  Gerwin Valentijn (0,913 GD);  Miguel Albert (0,752 GD)

Achtelfinale (1 Partie):  Hiromi Sumiyoshi (0,891 GD);  Pierre Coutanceau (0,846 GD);  Willy Wesenbeek (0,846 GD);  Paul Goelen (0,833 GD);   ? Lacaze (0,731 GD);  Wim Jansen (0,652 GD);  Adrian de Nijs (0,629 GD);  Jac de Nijs (0,517 GD)

Gruppe B 
Sieger (4 Partien) :  Ad Broeders (1,081 GD)

Zweiter (4 Partien):  Eric Sternheim (0,960 GD)

Halbfinale (3 Partien):  Christoph Pilss (1,177 GD);  Leon Smolders (0,906 GD)

Viertelfinale (2 Partien):  Daniel Sánchez (1,000 GD);  Robert Weingart (0,880 GD);  Stany Buyle (0,697 GD); ? Singi Kitaura (0,645 GD)

Achtelfinale (1 Partie):  Aart Gieskens (1,250 GD);  Henk Habraken (0,971 GD);  Jos Min (0,704 GD);  Marcel Hopmans (0,661 GD);  Robert van Dyck (0,619 GD);  N. van Leeuwen (0,500 GD); ? ? Kil (0,474 GD);  Ozkan Recep (0,435 GD)

Gruppe C 
Sieger (4 Partien) :  Martin Spoormans (0,968 GD)

Zweiter (4 Partien):  Andreas Efler (0,865 GD)

Halbfinale (3 Partien):  Wim Vredeveldt (0,882 GD);  Andy Mascolo (0,694 GD)

Viertelfinale (2 Partien):  Tonny Carlsen (1,028 GD);  Erling Sjørup (0,949 GD);  Ruud Nieuwenburg (0,885 GD); ? ? Pakloglou (0,549 GD)

Achtelfinale (1 Partie):  Jesus Villamor (1,091 GD);  Thomas Andersen (0,917 GD);  Jef Gijsels (0,875 GD);  Antoine Suu (0,696 GD);  Jan Viskil (0,581 GD);  ? van der Sloep (0,481 GD);  Henk Holtrop (0,458 GD);  G. Zweserijn (0,373 GD)

Gruppe D 
Sieger (4 Partien) :  Jan Arnouts (1,214 GD)

Zweiter (4 Partien):  Raimond Burgman (0,987 GD)

Halbfinale (3 Partien):  José Quetglas (1,200 GD);  Martie Hermse (0,817 GD)

Viertelfinale (2 Partien):  José Carillo (1,428 GD);  Karsten Lieberkind (0,932 GD);  Ben Velthuis (0,822 GD);  Rini Zwiers (0,628 GD)

Achtelfinale (1 Partie):  Semih Saygıner (0,955 GD);  Arie Weyenburg (0,930 GD);  Bora Karatay (0,872 GD);  F. Bollen (0,864 GD);  Frans de Vries (0,765 GD);  Hennie Bult (0,686 GD);  G. Wigbers (0,654 GD);  Gillis Buninga (0,548 GD)

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/ED/HS

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1990/3
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Oosterhout